Pris au piège peut désigner :

Télévision 
 Pris au piège,  épisode de la  saison des Sentinelles de l'air ;
 Pris au piège, téléfilm anglais ou américain sorti en 1974 ;

Cinéma 

 Pris au piège (), film américain d'Edward Dmytryk sorti en 1945 ;
 Pris au piège (), film américain de Max Ophüls sorti en 1949 ;
  (), film allemand de Franz Peter Wirth sorti en 1959 ;
  () film d'aventure de Gus Trikonis sorti en 1983.
 Pris au piège  (El Bar) thriller fantastique de Álex de la Iglesia sortie en 2017